Antonio "Tony" Montana, es un personaje de ficción y el protagonista de Scarface, película de 1983 dirigida por Brian De Palma. Es interpretado por Al Pacino.

Biografía ficticia 

Antonio "Tony" Montana (Al Pacino)  un inmigrante cubano del Mariel con antecedentes penales. Salió de Cuba durante el Éxodo del Mariel junto con su amigo "Manny" Rivera (Steven Bauer) en un 115 después de haber pasado cinco años  en el combinado del éste prisión de La Habana. Al llegar a Cayo Hueso Tony es interrogado por oficiales que le preguntan de su vida al igual que los demás inmigrantes. Finalmente, Tony y Manny llegan a Miami, Florida, y son enviados a Freedom Town, un centro o campo de detención en los Estados Unidos. Tres meses más tarde, Manny consigue un trabajo con unos mafiosos, que le permitiría conseguir la residencia permanente en los Estados Unidos (Green Card) y su salida de Freedom Town, a cambio de eliminar a Emilio Rebenga, antiguo ayudante de Fidel Castro que también se encuentra recluido en el mismo lugar. Manny informa y propone a Tony el trabajo y este acepta. Tony y Manny logran asesinar con éxito a Rebenga, por lo que son liberados del campo.

Al salir, se ponen a trabajar de lavaplatos en un puesto de comida rápida cubana, trabajo que dejan cuando consiguen otro con Frank López (Robert Loggia), narcotraficante, por medio de Omar Suárez (F. Murray Abraham). Estos hombres son los mismos para los que el par de amigos mataron a Rebenga. El nuevo trabajo consistía en descargar 25 toneladas de marihuana de un barco por 500 dólares para cada uno. Tony se niega y dice que es un pésimo trabajo, por estar muy mal pagado. Omar le contesta con otro trabajo, más peligroso, pero mejor pagado con una recompensa de 5000 dólares: una compra-venta de cocaína en un motel de South Beach, con unos colombianos. Tony acepta y al día siguiente ya en el lugar, Tony, Manny y dos amigos más, Chichi y Ángel, van al motel. Tony les informa que el dinero se queda en la cajuela hasta que él salga, y que si no lo hace dentro de 15 minutos, es que algo ha salido mal y les pide que suban. Tony y Ángel se dirigen al motel, mientras Manny y Chichi se quedan en el carro. Al subir hasta la habitación acordada, tocan la puerta y Héctor les abre y les invita a pasar, Tony entra y levanta los brazos para que Héctor vea que no está armado, mientras que Ángel se queda afuera, Héctor intenta cerrar la puerta pero Tony le pregunta que si hay algún problema con dejar la puerta abierta para que su amigo sepa que todo esta en orden, Héctor contesta que sí y que no hay problema. Ya dentro, Héctor le presenta a Martha, su esposa que también se encuentra con Héctor en la habitación que disimula estar común y normal como toda aquella persona tranquila. Tras una discusión, Héctor pregunta a Tony por el dinero, mientras que Tony interroga a este por la mercancía. Héctor responde que la droga la tiene en un lugar muy cerca, y Tony, tras escuchar esto le responde que también tiene el dinero en un lugar cerca, entonces Héctor pensó que el dinero estaba escondido en el carro (cosa que era cierta), pero Tony lo niega. Pese a haber tomado precauciones y después de que Tony se alterara y le gritara a Héctor, de pronto llegan colombianos armados que atrapan a Ángel y a Tony. Tony saca su pistola e intenta hacer algo pero Martha le apunta con una Subametralladora (específicamente una Uzi), Héctor pregunta a Tony por el dinero pero Tony lo insulta, cosa que hace que Héctor saque una motosierra y ordena que lleven a ambos al baño. Mientras tanto Manny se distrae en el carro con una mujer en traje de baño. Héctor amenaza a Tony con que si no le da el dinero, asesinará a su amigo. Héctor cumple su amenaza y descuartiza a  Ángel con su motosierra al frente de Tony . Tony, gracias a sus amigos que acudieron desde el auto para ayudar, una vez transcurridos los 15 minutos, logra salvarse de ser ejecutado como su amigo. Esto causa un tiroteo justo cuando Manny entra y empieza a matar a varios colombianos hasta que uno de ellos lo hiere pero Chichi, al escuchar los disparos, sube, entra y mata a este. Héctor escapa y no logran robarle a Tony y además obtiene tanto el dinero como la droga, no sin antes asesinar, en medio de la calle y a vista de todo mundo, al sujeto que mató a su amigo y que intentó robarle y cortarlo en pedazos. Luego, Tony sube al coche y recoge a Manny y a Chichi escapando del lugar. Después de volver con el dinero y la droga, llama a Omar y le dice que todo salió mal, pero que se quedó con el dinero y la droga. Omar le indica que se las mande, pero Tony se niega, diciéndole que le entregará ambas cosas personalmente a López. Frank López queda sorprendido por la historia, y viendo el potencial que tienen Tony y Manny, los contrata inmediatamente. A partir de esto, siguen haciendo trabajos para Frank y enriqueciéndose poco a poco. El día en que Tony conoce a López, se enamora inmediatamente de la esposa de su nuevo jefe. Su nombre es Elvira Hancock (Michelle Pfeiffer). Tony, confiado, y pese a unas primeras actitudes ambiguas entre el interés y el rechazo por parte de ella, decide enamorarla, ya que siente que en el fondo, él también lo atrae a ella.

En el transcurso de los meses, Tony maneja cada vez más dinero. En su favorable situación, decide visitar a su familia después de cinco años sin verla, pese a que tanto su hermana como su madre, viven también en Miami. Tony supone que tanto su madre como su hermana, Gina (Mary Elizabeth Mastrantonio), creerán que con más dinero, tendrá otro estatus y será reconocido por ellos como un triunfador. Sin embargo, su madre le tacha inmediatamente de delincuente y no acepta el dinero que Tony le regala. De hecho, no quiere que se acerque a Gina, quien está fascinada por su hermano, con su dinero y la visita. Pese a la prohibición de su madre, se siguen viendo. Tony, rápidamente, se vuelve excesivamente controlador con ella, pues no soporta verla con ningún hombre si no está casada. Manny le informa a Tony sobre su atracción con Gina a lo que Tony le responde de manera sarcástica que no se acerque a ella.

Mientras tanto, las cosas se vuelven inestables en la organización de Frank: Por una parte, Tony sigue intentando que Elvira salga con él; por otra, en una negociación con un narcotraficante boliviano llamado Alejandro Sosa (Paul Shenar), Tony cierra un trato de compra de cocaína sin consultar con Frank. Omar, que se encuentra allí también, le recuerda que no tiene poder ni autorización para cerrar el trato, pero Tony le calla y sin respetar su posición, decide actuar por su cuenta. Más tarde, Sosa invita a Tony a quedarse por más tiempo, mientras que Omar vuela en el helicóptero. Es entonces cuando revela a Tony que Omar es un chivato asqueroso, ya que es un informante de la DEA, que en un juicio logró que condenaron a cadena perpetua a unos narcos amigos de Sosa. Este le presta a Tony unos binoculares para que observe cómo lo matan. Esto crea una confianza mutua entre Sosa y Tony, que empiezan a trabajar juntos, siendo Tony el encargado de todas las relaciones con Bolivia. Así que entonces, Tony, de vuelta en Miami, le informa a Frank sobre el trato con Sosa, y sin embargo, Frank se molesta y le grita por qué cerró un trato de 18 millones de dólares sin autorización de él, pero Tony trata de calmarlo diciéndole que el kilo de coca es de 10500 y que es pura, pero a Frank no le convence ya que sabe que Sosa es un traidor y que le puede mandar a que lo maten en cualquier momento, al igual que Gaspar Gómez y los hermanos Díaz, también pueden matarlo, entonces Tony sale de control y también le grita. Y le dice a Frank que para solucionar todo, necesitan expandir sus negocios y hacer crecer su propia marca. Mientras tanto, un día, Tony va a la casa de Frank, y al ver que no está, busca a Elvira, le declara su amor y le pide matrimonio, porque Frank está ya muy pasado y no va a aguantar en el negocio y tarde o temprano lo matarán, que él no durará.

Una noche, estando en el Babylon Club, Tony recibe la visita de Mel Bernstein (Harris Yulin), un policía corrupto que le pide dinero por seguir encubriendo el asesinato de Rebenga. La conversación se acaba cuando Elvira entra en el local y se sienta y Tony va directo a coquetear con ella. Frank llega y le ordena a Tony que se quite de en medio, pero este le desafía abiertamente, tras lo cual Frank, aún su jefe, se acobarda y termina perdiendo y después de va del lugar. Tony habla con Manny y le comenta su idea acerca de que Frank es el que le ha puesto al policía encima, pues no hay otra persona viva que conozca sobre el asesinato encargado de Rebenga. Mientras le comenta sus suposiciones, de repente Tony ve a Gina bailando con un hombre de manera sensual. Esto lo enloquece, por lo que va al baño, donde están ambos a punto de tener relaciones. Despacha violentamente de allí al muchacho, mientras le explica a Gina que no puede perder el tiempo en indecencias con ese hombre, ni con ninguno. Ella protesta y Tony la golpea, tras lo cual Manny le dice que está loco y la ayuda a levantarse, para luego llevarla a casa. Durante el viaje en auto, Gina le empieza a coquetear pero Manny le rechaza ya que si sale con ella, Tony lo acabará. Mientras Manny y Gina están rumbo a casa, dos asesinos a sueldo intentan matar a Tony cuando este todavía está en el Babylon, amargado tras haber golpeado a su hermana. Sin embargo fallan y Tony los mata primero. No obstante, como se imagina que venían de parte de Frank, le dice a Nick uno de sus hombres que llame más tarde a la oficina de este y le informe que el plan ha fallado.

Esto ocurre justo cuando Tony, Manny y Chichi, con armas en mano, entran a visitar a Frank, que está con el policía corrupto en su oficina. Entonces llama el supuesto contacto y Frank hace creer a los demás que es otra persona, con lo que Tony tiene la prueba de que le ha vendido. Frank pide ayuda a Mel pero este lo deja sólo. Entonces Frank confiesa diciendo que fue él quien ordenó a ese par de hombre a que lo mataran. Tony al escuchar esto, prepara su pistola y apunta a Frank, Frank se arrodilla y le pide que no le mate, que le ofrecerá dinero, su organización, a Elvira, lo que sea. Tony le promete que no le va a matar, justo antes de ordenar a Manny que le dispare, mientras Tony hace lo propio con el policía corrupto, luego Tony le ofrece trabajo a Ernie (guarda espaldas de Frank) y este acepta. Tony va hacia donde esta Elvira que se encuentra dormida en la casa de Frank, Elvira pregunta a Tony por Frank y Tony le responde preguntándole que, qué cree que le pudo haber pasado, haciéndole decir de que ya está muerto. Tony le dice que prepare sus cosas para irse con él, Elvira obedece y se alista. Tony y Elvira se casan, y al cabo de los meses, el imperio Montana se expande por toda Miami, con Tony tratando directamente con Sosa.

Sin embargo, 3 años después, Tony cada vez está más metido en su consumo de cocaína, Elvira se ha vuelto distante y huraña, pues consume mucho también, Manny cada vez se ausenta más por motivos personales y también pese a que Tony una vez le prohibió agresivamente que se acercara a su hermana Gina, acaban saliendo a espaldas de Tony, y el punto clave llega cuando el banquero que trabaja para ellos le pide una comisión enorme por seguir blanqueando su dinero. Es entonces cuando Tony decide cambiar de blanqueador, consiguiendo uno que pide mucho menos porcentaje. Tony se encuentra en su mansión dentro de su jacuzzi viendo su televisión, allí también se encuentran Manny y Elvira, Tony ve en su televisor a los "usureros" (políticos) hablando sobre el capitalismo y Tony le pregunta a Manny si sabe que es es el capitalismo respondiéndole que es estar pobre escaso y sin nada y Elvira le dice a Tony que él es el capitalista, Tony le calla gritándole pero Manny lo detiene. A medida que van viendo el programa de los políticos, Tony los insulta y los maldice porque son los que quieren que la cocaína sea ilegal para ellos así lograr ganar mucho más dinero para tener más votos. Elvira le dice que deje de maldecir y de hablar de dinero porque es aburrido, Tony le pregunta que le pasa y Elvira le contesta diciendo de que Frank no era un obsesionado con el dinero como él, Tony se queda callado por unos segundos hasta que le responde que Frank, no era tan listo como él, y luego Tony le dice a Elvira que busque algún trabajo porque eso es mejor que estar acostada sin hacer nada y venir a cogerla, Elvira le contesta que no es tan bueno como para mandarle a hacer esas cosas y se va insultándolo. Luego Manny se levanta diciéndole a Tony que tiene una cita, no sin antes preguntarle que paso con el trabajo de Seidelbaum, Manny le responde que ya está todo hecho y Tony le dice que no se meta, Manny le contesta de que ese es su trabajo porque fue él quien lo organizó y de que también es responsable pero Tony le contesta de que no es buen socio y que no le gusta hablar de confianza, entonces Manny molesto le dice que debe de escuchar a su esposa diciéndole que es un estúpido y se va y Tony le grita insultándolo.

Entonces finalmente llega el día en que se hará el blanqueamiento de dinero con su nuevo blanqueador. Justo de terminar con todo el blanqueamiento de dinero, se encuentra rodeado de policías encubiertos que habían filmado todo desde un reloj, allí también se da cuenta de que Seidelbaum también era uno de ellos y le dicen que queda arrestado por violar la ley. No importa cuanto dinero invierta, según su abogado nada le impedirá ir a la cárcel.

Tony está angustiado y sin saber qué hacer. Sosa le llama y le pide que se vean en Bolivia. Varios compatriotas suyos, así como políticos y hombres de negocios, estadounidenses y bolivianos, están siendo denunciados por un periodista como narcotraficantes, y son expuestos constantemente en los medios de comunicación. Le piden entonces a Tony, que ayude a un asesino de confianza de Sosa, para liquidar al periodista en cuestión, y a cambio, con sus conexiones en la Casa Blanca y el Ministerio de Justicia, evitarán que Tony vaya a la cárcel, aunque le advierten que va a tener que pagar algunas multas.

Una noche en el restaurante, una semana antes de ir a Nueva York un Tony borracho, Manny y Elvira están cenando allí, Tony le dice a Manny que se quede a cargo de sus negocios puesto a que tiene que ir a Nueva York la semana que viene, Manny le contesta que no le gusta mucho la idea, Tony le dice que tiene que hacerlo porque fue su culpa sobre lo que sucedió en el blanqueamiento de dinero, Manny pregunta qué culpa tiene él de que haya estado rodeado de policías encubiertos pero Tony está más concentrado en Elvira viendo que no come si no que fuma pues ella dice que no tiene hambre. Tras una fuerte discusión de Tony a Elvira, le dice a Manny que por culpa de ella no puede tener un hijo, Elvira no aguanta más, así que enloquece y le tira el vino por encima mojando el traje de Tony, Elvira empieza a hablar mal sobre él al frente de las personas diciendo que es un mal esposo cosa que hace que Tony enloquezca y trate de forcejearla pero Manny se lo impide. Elvira le dice que lo va a abandonar y Manny la acompaña hasta afuera para enviarla en un taxi a casa pero Tony le dice que no lo haga porque sabe cuidarse sola, pero Manny, desobedece y va con Elvira. Después, las personas del restaurante miran a Tony, y Tony no hace nada más que insultarlos y termina yéndose.

Finalmente llega la semana y Tony viaja a Nueva York junto con el asesino de Sosa, que no habla inglés y con Chi-Chi y Ernie. Después de haber seguido al periodista varios días, ya conocen sus movimientos, y han colocado una bomba activada por control remoto en su coche. Tony únicamente conducirá tras el coche del periodista hasta que el asesino active la bomba para hacer explotar el coche y matar al periodista. Sin embargo, el día planeado, el periodista recoge a su mujer y a sus dos hijos, en cuanto Tony ve a su familia le da lastima y decide evitar matar a gente inocente. Tony le dice al asesino que no lo hará a menos que no halla ninguna persona acompañando al periodista pero el asesino se niega y le dice que siga el coche del periodista, mientras lo siguen, el asesino prepara el control remoto para activar la bomba y cuando este está a punto de activarla, Tony le dispara, matándolo.

Después de lo ocurrido, Tony llama hacia su mansión en Miami y contesta Nick y le pregunta en donde está Manny debido a que no le contesta las llamadas, Nick responde que no sabe en donde está que lo último que supo de él es que desapareció hace muchos días, Tony se molesta y grita a Nick pero luego se calma; Nick le dice que su madre llamó para informarle de que Gina no está y que tampoco aparece desde hace varios días al igual que Manny, Tony sin saber que hacer, dice que volverá esa noche para acabar con todo, también pregunta por su esposa Elvira diciendo que si llamó, pero Nick lo niega, entonces Tony dice que si llama que le digan de su parte de que él la ama.

Regreso a Miami y la caída del imperio Montana 
De vuelta hacia a Miami, Tony llega a su mansión y pregunta si Manny regresó y Nick responde que no, pregunta si Elvira llamó y Nick vuelve a responder que no, Nick le dice que Sosa ha estado llamando molesto, Tony le dice a sus hombres que sigan buscando a Manny. Al subir a su oficina Sosa llama a Tony, Tony contesta y Sosa, hablándole muy enfadado le promete venganza, pues no sólo se ha perdido la oportunidad y a uno de sus mejores hombres, sino que la bomba la han encontrado debajo del coche y la han escondido en una zona muy segura, haciendo imposible repetir la misión. Luego Sosa insulta a Tony y sin embargo, Tony está completamente drogado y tras esto, le grita hasta que Sosa cuelga. Tony se reúne con su madre, quien le da la dirección de la nueva mansión de Gina, donde se irá a presentar este, pero antes le pidió un consejo a Isaac Villanueva y Montana lo escucho. Al salir de la casa de su madre, ella lo insulta y lo grita diciendo que es un mal hijo y un mal hermano. Tony sube a su coche y Ernie y Nick le dicen que no encuentran a Manny por ningún lado. Tony se molesta y van hacia donde está Gina.

Tony llega a la mansión donde según su madre se encuentra Gina, toca el timbre y para su sorpresa, aparece Manny de repente. Abre la puerta Manny, en bata, y Tony ve a Gina bajando por las escaleras también en ropa de cama, y en un ataque de rabia por ver a su hermana con su mejor amigo, dispara dos veces a Manny, cuando, demasiado tarde, Gina le cuenta que se habían casado el día anterior y que le darían la sorpresa. Tony se siente mal y va hacia el cadáver de Manny pero sus guardias le dicen que se vayan pronto de ahí y se los llevan a la Mansión Montana.

Tony y Gina vuelven a la mansión de Tony, y los hombres de Sosa ya han llegado a la mansión de este. Tony hunde su cabeza en cocaína cuando después Chi-Chi y Ernie aparecen y le dicen que le han dado pastillas de dormir a Gina y que va a estar bien, luego se van a vigilar la casa. Después, Tony sale al balcón de su oficina y ve a sus hombres vigilando la mansión, luego entra de nuevo a su oficina para prepararse para estar listo cuando los sicarios de Sosa vengan a por él. Mientras tanto una horda de hombres de Sosa entran y asaltan la mansión matando a los guardias de Tony uno a uno sigilosamente, entre esos matan a Ernie y a Derek sin que Tony se de cuenta por su sistema de cámaras de seguridad mientras que uno de ellos sube por el balcón de la oficina de Tony. Mientras que Tony se prepara, piensa y recuerda a Manny arrepintiéndose de haberlo matado hasta que es sorprendido por Gina quien aparece en la puerta y le pregunta por qué no le deja estar con hombres, que si es porque él la quiere para sí mismo, Tony no sabe de que habla, Gina entonces saca una pistola y dispara a Tony, pero se encuentra confundida y dopada, por lo que su puntería es deficiente, y sólo logra lastimarle una pierna, con una bala que rebota, con lo que Tony se desploma. Uno de los disparos va a parar al balcón, y entra uno de los hombres de Sosa y dispara a Gina repetidas veces con una Uzi. Tony se levanta, rabioso, y tira al matón por el balcón, y le dispara. Entonces descubre que su casa está siendo asaltada, Nick le dice que corra y se esconda, Tony entra a su oficina para prepararse pero va donde yace Gina muerta, en el suelo. fuera de la mansión, Nick dispara a los matones de Sosa para evitar de que entren a la casa pero muere en el instante por la mano derecha de Sosa (el Cráneo); mientras tanto, Tony empieza a hablar con Gina, completamente destrozado y drogado.

Los matones de Sosa llegan hasta la puerta de la oficina de Tony, matando a Chi-Chi que, en vano, intenta que su patrón abra la puerta. Tony ve la muerte de Chi-Chi por las cámaras de seguridad, y coge un fusil M16 armado con un lanzagranadas. Mientras tanto, la mano derecha de Sosa (el Cráneo) sube por el balcón. Tony, furioso, revienta la puerta de su oficina con el lanzagranadas, sale y empieza a matar a todos los sicarios de Sosa. Aunque recibe varios tiros, está completamente anestesiado por la cocaína y por lo tanto no le afecta. Después de un largo enfrentamiento, Tony drogado, arroja su arma y empieza a gritarle a los atacantes creyéndose inmortal  mientras que estos le disparan en repetidas ocasiones. Entonces es allí cuando la mano derecha de Sosa (El Cráneo) llega por la espalda de Tony y le dispara con una escopeta de doble cañón. Por último, Tony cae muerto en la piscina, bajo la estatua de "The World is Yours" (El mundo es tuyo)..

Acostumbraba a llamar "perros" a sus enemigos.

Videojuegos 
En 2006, se comercializó la versión de videojuego (con un estilo similar a los juegos de GTA de Rockstar Games) de esta película. Su argumento daba una vuelta de tuerca a la parte final de la historia: En el momento de que la mano derecha de Sosa entra por detrás para intentar matarle, Tony se da la vuelta y acaba con él. Por tanto, el juego narra los supuestos hechos que ocurrirían si Montana hubiese sobrevivido al ataque de los sicarios de Sosa. El objetivo del juego es reconstruir el imperio de Tony y vengarse de Sosa.

Scarface: The World is Yours se lanzó inicialmente para PlayStation 2, Xbox, PC y posteriormente una versión para Wii. También salió una versión para PSP (con un estilo más estratégico), llamado Scarface: Money, Power, Respect.

Payday 2 sacó un DLC con el personaje jugable de Tony Montana (Scarface) y también con una misión en la que se trata de matar al enemigo de Tony, el narcotraficante boliviano Alejandro Sosa.

Otros datos de interés 
 Se menciona a Tony Montana en la canción “Todo por la napia”, canción de  Siniestro Total  de su LP de 1990 “En beneficio de todos”.
 Se menciona a Tony Montana en la canción "N.Y. State of Mind", canción que aparece en el emblemático álbum Illmatic del rapero norteamericano Nas.
 Se menciona a Tony Montana en la canción “The Bad Guy” del grupo de hip hop surcoreano Epik High.
 El videojuego Grand Theft Auto: Vice City está basado en esta película de Scarface, haciendo referencias a lugares, personajes, etc, que se pudieron apreciar en ella.
 El protagonista de GTA: Vice City, Tommy Vercetti, está totalmente basado en Tony Montana.
 Se menciona y referencia directamente a Tony Montana en la canción “The World is Mine” de Neutro Shorty.
 Brad Jordan es un rapero bajo el pseudónimo de "Scarface".
 Se menciona a Tony Montana en la canción "Plus Tony Que Sosa" de PNL (Band) compuesta por los hermanos Ademo y N.O.S.
Se menciona a Tony Montana en la canción "El Taquicardio" de El Komander.
Se menciona a Tony Montana en la canción "El mundo es tuyo" de Gerardo Ortiz.
Se menciona a Tony Montana en la canción "Amigos y enemigos" de Bad Bunny.
Se menciona a Tony Montana en la canción "Tony Montana" de AGUST D SUGA de BTS.
Se menciona a Tony Montana en la canción "BZRP Music Sessions #41" de Nicky Jam.
Se menciona a Tony Montana en la canción "Tony" del album 11:11 de Penyair.
Se menciona a Tony Montana en la canción "Pato Feo Soy Yo" de El Jordan 23
Se menciona a Tony Montana en la canción "Big 14 (feat. Moneybagg Yo & Offset)" de Trippie Redd
Se referencia de forma directa a Tony Montana en la canción "NO SNITCHING" de Dusty Locane y Lil Mabu
Se menciona a Tony Montana en la canción "VIDRIOS NEGROS" de Perro Primo

Referencias 

Personajes de cine
Gánsteres ficticios
Criminales ficticios
Asesinos ficticios
Sicarios ficticios
Narcotraficantes ficticios
Cubanos ficticios
Anticomunustas
Marielitos ficticios
Inmigrantes ficticios
Antihéroes
Asesinos en masa ficticios